Oesjakovo (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Oesjakovo (Belgorod) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Oesjakovo (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Oesjakovo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Oesjakovo (Kemerovo) - dorp in de Russische oblast Kemerovo
 Oesjakovo (Koergan) - dorp in de Russische oblast Koergan
 Oesjakovo (district Fatezjski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Oesjakovo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Oesjakovo (Leningrad) - dorp in de Russische oblast Leningrad
 Oesjakovo (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Oesjakovo (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Oesjakovo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Oesjakovo (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Oesjakovo (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen
 Oesjakovo (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir